Longview puede referirse a:
Longview, canción de Greeen Day.
Longview (Illinois), Estados Unidos.
Longview (Texas), Estados Unidos.
Distrito Escolar Independiente de Longview, en Longview, Texas, Estados Unidos.
Longview (Washington), Estados Unidos
Longview Heights (Washington), Estados Unidos.
West Longview (Washington)
Municipio de Longview (Arkansas)
Municipio de Longview (Dakota del Norte)